Les Ormes kan syfta på:
 Les Ormes, Vienne
 Les Ormes, Yonne